Берия ( — Бериа́) — имя нескольких персонажей Ветхого Завета, упоминаемых в первой книге Паралипоменон. Буквальное значение имени — «сын горя».

Один Берия был внуком известного по книге Бытия Иосифа и старшим сыном Ефрема, родоначальника одного из двух «полуколен» Израилевых (потомство Иосифа делилось на племя Ефрема и племя Манассии, по имени его двух сыновей). Берия родился после того, как старшие дети Ефрема погибли в межплеменной стычке, и был назван в память об этой семейной трагедии.

Имя Берия носили также:
 сын Асира ();
 один из старших представителей колена Вениамина, сын Елпаала ();
 представитель левитов во времена царя Давида, сын  ().

Персонажи Ветхого Завета